Saattut Killiit bezeichnet:
 Saattut Killiit (Inselgruppe, Aasiaat), Inselgruppe im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Saattut Killiit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland